

Toponyme 
 Cihigue, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Camou-Cihigue ;
 Camou-Cihigue, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme